

Каразіріково — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Каразіріково — село, Чекмагушівський район, Башкортостан

Див. також 
 Каразірек
 Новокаразіріково